Toto je seznam obcí v departementu Hautes-Pyrénées ve Francii, jichž je celkem 474:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Hautes-Pyrénées